Ucieczka Logana – powieść SF autorstwa George’a Claytona Johnsona i Williama F. Nolana
 Ucieczka Logana – amerykański film z 1976 roku, ekranizacja powieści
 Ucieczka Logana – amerykański serial z lat 1977–1978, ekranizacja powieści

Przypisy